Ife steht für:
 Ife (Volk), eine Ethnie in Westafrika
 Ife (Sprache), eine Benué-Kongo-Sprache (ISO-639-3-Code: ife)
 Kris Ife (1946–2013), britischer Singer-Songwriter

IFE steht als Abkürzung für:
 In-flight Entertainment, die Unterhaltung der Passagiere eines Verkehrsflugzeuges
 Instituto Federal Electoral, die mexikanische Wahlbehörde

Siehe auch:
 Ile-Ife

Abkürzung